

События 
 Консулы Имп. Цезарь, Марк Аврелий Коммод, Антонин А. и Маний Ацилий Глабрион.
 Около 186 — Пертинакс утихомиривает волнения легионов в Британии, которые хотели его провозгласить императором.
 Император Коммод велит чествовать его при боях в Колизее, как «римского Геркулеса».

Родились 
 Каракалла

Скончались 
 Марк Инстей Вифиник, римский государственный деятель второй половины II века.
 Сохемос, царь Великой Армении.

См. также